Jméno a příjmení Zdeněk Kratochvíl má více nositelů:

 Zdeněk Kratochvíl (* 1952) – český filosof
 Zdeněk Kratochvíl (malíř) (1883–1961) – český malíř, grafik a karikaturista
 Zdeněk Kratochvíl (spisovatel) (* 1922) – český pravník a spisovatel
 Zdeněk Kratochvíl (podnikatel) (* ???) – český podnikatel